Gloster steht für:

 Gloster (Apfel), eine Apfelsorte
 Gloster Aircraft Company, britischer Flugzeughersteller
 Gloster Fancy, eine Kanarienvogelrasse, siehe Kanarienvogel #Positurkanarien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gloster (Georgia), im Gwinnett County
 Gloster (Louisiana), im DeSoto Parish
 Gloster (Mississippi), im Amite County

Personen:
 Chris Gloster (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Closter (Begriffsklärung)
 Gloucester (Begriffsklärung)